Ла Иербабуена има више значења:

 Ла Иербабуена, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Иербабуена (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Иербабуена (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Иербабуена, Ранчо Сан Антонио (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Иербабуена (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику